Alaupović ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Alaupović (1885–1979), römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Vrhbosna
 Tugomir Alaupović (geb. 1925), kroatischer Opernsänger (Bassbariton)